Carlos & Jader é uma dupla sertaneja brasileira formada pelos irmãos Carlos Clemes Pinheiro Gadelha (25 de julho de 1980) e Jader Fran Pinheiro Gadelha (15 de agosto de 1981). Ambos nascidos em Rio Branco, no Acre.

Carreira 
Os irmãos começaram a cantar ainda jovens, Carlos com 13 anos, e Jader aos 12 anos, respectivamente, foi em 1992, com apresentações em bares,em Rio Branco,antes de conseguirem se profissionalizar, viajaram pelo Brasil e chegaram a fazer parte de uma banda, Carlos ainda fez uma turnê solo, enquanto o irmão Jader trabalhava como seu assistente. Entre idas e vindas, após terem sido descobertos em um festival de música sertaneja em Porto Velho (RO), foram convidados, por um amigo empresário, a gravar um disco, a partir de então, mudaram-se para Goiânia, considerada por muitos a capital do sertanejo, e gravaram primeiro disco, que consagrou a música Quem Sabe Seu Amor Sou Eu, de autoria da própria dupla. Após se firmarem no mercado, gravaram DVD ao vivo em Goiânia, "Você no Coração". O grande sucesso do álbum foi a canção Cala a Boca e Me Beija, que obteve alto índice de execuções nas rádios de Goiás, além das músicas Sonho de Amor, E Daí, Mulher Ruim,Meu Defeito é Te Amar e Fala Sério.

Em 2010, se consagraram com a música "Sou Foda", uma regravação do funk do Grupo Os Avassaladores que logo depois ganhou uma versão resposta da cantora brasileira Naiara Azevedo que aos olhos dela, passava uma imagem tanto quanto negativa da mulher. Uma letra moderna, recheado de irreverência e alto astral um 'funknejo' que retrata uma `brincadeira' amorosa e cheia de humor. a música teve uma grande repercussão tendo 4,6 milhões de vizualiações no YouTube.

Discografia 
 2003: Eternidade
 2006: Cala a Boca e me Beija
 2007: Ponto Final
 2008: Ao Vivo em Goiânia
 2009: Agora é a Nossa Vez
 2010: Bebi Pra Esquecer
 2012: Defeitos

Ligações externas 
 Página oficial

Duplas sertanejas
Duplas de sertanejo universitário
Naturais de Rio Branco (Acre)
Cantores do Acre